Museu do Café Francisco Schmidt - na cidade de Ribeirão Preto
Bolsa Oficial de Café - museu localizado no interior da Bolsa do Café, em Santos

Desambiguação